Валентин Михайлович Ховенко (1940—2003) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и писатель.

Биография 
Родился 7 декабря 1940 года в Харькове.

В 1964 году окончил Донецкий медицинский институт, а  в 1974 году — режиссёрский факультет ВГИКа, учился в мастерской научно-популярного кино Бориса Альтшулера. Широко известен как режиссёр научно-популярных фильмов. Внёс большой вклад в развитие детского юмористического киножурнала «Ералаш» — был автором сценария семидесяти сюжетов, а шестьдесят восемь из них снял сам как режиссёр-постановщик. До самой смерти работал фактически на износ. Десять сюжетов были выпущены уже после его ухода.

 
Скончался 30 августа 2003 года в Москве. Похоронен на Химкинском кладбище Москвы (участок 155).

Личная жизнь 
Вдова — Ховенко (ур. Гладкова) Светлана Николаевна, врач-пульмонолог. 

Сын — Сергей (род. 1962), режиссёр и продюсер.

Фильмография

Режиссёр 
  — «Воробей на льду»
  — «Остров ржавого генерала»
  — «Мой муж — инопланетянин»
  — «Курица»
  — «Глаза»
  — «Пистолет с глушителем»

Сценарист 
  — «Срочный вызов»
  — «Воробей на льду»
  — «Каракумский репортаж»
  — «Глаза»
  — «Пистолет с глушителем»
  — «Сыщик с плохим характером»

Роли в кино 
  — «Что такое «Ералаш»?» — режиссёр

Примечания

Ссылки 
 ХОВЕНКО Валентин Михайлович

Выпускники Донецкого медицинского университета
Выпускники ВГИКа
Похороненные на Химкинском кладбище